Seznam divizij po zaporednih številkah - divizije od 100. do 149.

100. divizija 
 Pehotne
 100. pehotna divizija (ZDA)

 Gorske
 100. gorska divizija (Wehrmacht)

101. divizija 
 Pehotne
 101. motorizirana divizija »Trieste«

 Oklepne
 101. oklepna divizija »Centauro«

 Gorske
 101. gorska divizija (Wehrmacht)

 Zračnoprevozne
 101. zračnoprevozna divizija (zračnodesantna)

102. divizija 
 Pehotne
 102. motorizirana divizija »Trento«
 102. pehotna divizija (Wehrmacht)
 102. pehotna divizija (ZDA)

 Oklepne
 102. oklepna divizija »Ariette«

103. divizija 
 Pehotne
 103. polmotorizirana divizija »Piacenza«
 103. pehotna divizija (ZDA)

 Oklepne
 103. oklepna divizija »Littorio«

104. divizija 
 Pehotne
 104. polmotorizirana divizija »Mantova«
 104. pehotna divizija (ZDA)
 104. lovska divizija (Wehrmacht)

 Oklepne
 104. oklepna divizija »Centauro«

105. divizija 
 Pehotne
 105. polmotorizirana divizija »Rovigo«

 Oklepne
 105. oklepna divizija »Freccia«

106. divizija 
 Pehotne
 106. pehotna divizija (ZDA)
 106. pehotna divizija (Wehrmacht)

 Oklepne
 104. oklepna divizija »Giovani Fascisti«

107. divizija 
 Pehotne
 107. strelska divizija (ZSSR)
 107. gardna strelska divizija (ZSSR)

 Oklepne
 107. oklepna divizija (ZSSR)

108. divizija 
 Pehotne
 108. strelska divizija (ZSSR)
 108. gardna strelska divizija (ZSSR)
 108. pehotna divizija (ZDA)

 Zračnoprevozne
 108. zračnoprevozna divizija (ZDA)

 Oklepne
 108. oklepna divizija (ZSSR)

109. divizija 
 Pehotne
 109. strelska divizija (ZSSR)
 109. gardna strelska divizija (ZSSR)

 Oklepne
 109. oklepna divizija (ZSSR)

110. divizija 
 Pehotne
 110. strelska divizija (ZSSR)
 110. pehotna divizija (Wehrmacht)

 Oklepne
 110. oklepna divizija (ZSSR)

111. divizija 
 Pehotne
 111. strelska divizija (ZSSR)

 Oklepne
 111. oklepna divizija (ZSSR)

112. divizija 
 Pehotne
 112. strelska divizija (ZSSR)

 Oklepne
 112. oklepna divizija (ZSSR)

113. divizija 
 Pehotne
 113. strelska divizija (ZSSR) 
 113. pehotna divizija (Wehrmacht)

114. divizija 
 Pehotne
 114. strelska divizija (ZSSR)
 114. lovska divizija (Wehrmacht)

115. divizija 
 Pehotne
 115. divizija (Kitajska)
 115. pehotna divizija (Wehrmacht)

116. divizija 
 Pehotne
 116. divizija (Kitajska)
 116. strelska divizija (ZSSR)

 Tankovske
 116. tankovska divizija (Wehrmacht)

117. divizija 
 Pehotne
 117. strelska divizija (ZSSR)
 117. lovska divizija (Wehrmacht)

118. divizija 
 Pehotne
 118. strelska divizija (ZSSR)
 118. lovska divizija (Wehrmacht)

119. divizija 
 Pehotne
 119. divizija (Kitajska)
 119. strelska divizija (ZSSR)
 119. pehotna divizija (ZDA)

120. divizija 
 Pehotne
 120. divizija (Kitajska)
 120. strelska divizija (ZSSR)
 120. strelska divizija (JLA)

121. divizija 
 Pehotne
 121. strelska divizija (ZSSR) 
 121. pehotna divizija (Wehrmacht)

122. divizija 
 Pehotne
 122. strelska divizija (ZSSR) 
 122. pehotna divizija (Wehrmacht)

123. divizija 
 Pehotne
 123. strelska divizija (ZSSR) 
 123. pehotna divizija (Wehrmacht)

124. divizija 
 Pehotne
 124. pehotna divizija (Wehrmacht)
 124. strelska divizija (ZSSR)

125. divizija 
 Pehotne
 125. strelska divizija (ZSSR) 
 125. pehotna divizija (Wehrmacht)

126. divizija 
 Pehotne
 126. strelska divizija (ZSSR) 
 126. pehotna divizija (Wehrmacht)

 Letalske
 126. lovska zračna divizija (ZSSR)

127. divizija 
 Pehotne
 127. strelska divizija (ZSSR)
 127. lahka mehanizirana pehotna divizija (Kitajska)

128. divizija 
 Pehotne
 128. divizija (Kitajska)
 128. divizija (Francija)

129. divizija 
 Pehotne
 129. strelska divizija (ZSSR) 
 129. pehotna divizija (Wehrmacht)

130. divizija 
 Pehotne
 130. pehotna divizija (ZDA)
 130. tankovska šolska divizija (Wehrmacht)

131. divizija 
 Pehotne
 131. divizija (Kitajska)
 131. pehotna divizija (Wehrmacht)

 Oklepne
 131. oklepna divizija »Centauro«

132. divizija 
 Pehotne
 132. strelska divizija (ZSSR) 
 132. pehotna divizija (Wehrmacht)

133. divizija 
 Pehotne
 133. strelska divizija (ZSSR)
 133. trdnjavska divizija (Wehrmacht)

134. divizija 
 Pehotne
 134. divizija (Kitajska)
 134. pehotna divizija (Wehrmacht)

135. divizija 
 Pehotne
 135. divizija (Kitajska)

 Zračnoprevozne
 135. zračnoprevozna divizija (ZDA)

136. divizija 
 Pehotne
 136. strelska divizija (ZSSR)
 136. divizija za posebne namene (Wehrmacht)

137. divizija 
 Pehotne
 137. divizija (Kitajska)
 137. pehotna divizija (Wehrmacht)
 137. strelska divizija (JLA)

138. divizija 
 Pehotne
 138. divizija (Kitajska)
 138. strelska divizija (ZSSR)

139. divizija 
 Pehotne
 139. divizija (Kitajska)
 139. strelska divizija (ZSSR)

140. divizija 
 Pehotne
 140. strelska divizija (ZSSR)
 140. divizija za specialne namene (Wehrmacht)

141. divizija 
 Pehotne
 141. pehotna divizija (ZDA)
 141. rezervna divizija (Wehrmacht)
 141. strelska divizija (ZSSR)

142. divizija 
 Pehotne
 142. divizija (Kitajska)
 142. strelska divizija (ZSSR)
 142. pehotna divizija (ZDA)

143. divizija 
 Pehotne
 143. strelska divizija (ZSSR)
 143. rezervna divizija (Wehrmacht)

144. divizija 
 Pehotne
 144. motorizirana strelska divizija (ZSSR)
 144. strelska divizija (ZSSR)

 Letalske
 144. lovska letalska divizija (ZSSR)

145. divizija 
 Pehotne
 145. divizija (Kitajska)
 145. strelska divizija (ZSSR)

146. divizija 
 Pehotne
 146. divizija (Kitajska)
 146. strelska divizija (ZSSR)

147. divizija 
 Pehotne
 147. divizija (Kitajska)
 147. strelska divizija (ZSSR)

148. divizija 
 Pehotne
 148. pehotna divizija (Wehrmacht)
 148. strelska divizija (ZSSR)

 Letalske
 148. lovska letalska divizija (ZSSR)

149. divizija 
 Pehotne
 149. divizija (Kitajska)
 149. strelska divizija (ZSSR)

 Letalske
 149. lovska letalska divizija (ZSSR)

100